Eclips (sterrenkunde), een verduistering van een ster door een ander hemellichaam
 Eclips (roman), het derde boek uit de Twilight-serie van Stephenie Meyer